

События 
 28 сентября — договор в Пресбурге между Альбрехтом V и императором Сигизмундом. Альбрехт объявлен наследником Сигизмунда в Чехии и Венгрии в обмен на помощь в войне против гуситов.
 Начался голод «по всей земле Русской» (1421—1422)
 Торговый договор Новгорода с Ливонским орденом
 Весна — Раскол в лагере таборитов. Разгром отряда пикартов (хилиастов). Август — Сожжение в Руднице пикарта Мартина Гуски.
 Сейм в Чаславе. Назначение правительства из 20 директоров. Переговоры с Владиславом Ягайло и Витовтом о занятии чешского престола. Провал второго крестового похода. Победа таборитов при Жатеце.
 Джованни ди Бичи Медичи избран гонфалоньером Флоренции.
 Мануил II назначает своим соправителем сына Иоанна.
 1421—1451 — Султан Турции Мурад II.
 Изгнание евреев из Австрии, вследствие которого погибла значительная часть венских евреев.
 Флоренция у Генуи приобрела Ливорно и значительную часть тосканского побережья.
 Оккупация Флоренции Миланским герцогством.
 Одно из крупнейших наводнений в истории Нидерландов — Наводнение Святой Елизаветы.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1421 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1421 году
 султан Османской империи Мехмед I

См. также

Примечания